El término Bimbo puede referirse a:

 Grupo Bimbo, empresa multinacional de panificación con sede en México.
 Bimbo, empresa española filial del Grupo Bimbo.
Bimbo, ciudad en la República Centroafricana.
 Bimbo, una canción de Rodney Morris.
 Bimbo, una chica atractiva pero poco inteligente, en argot inglés.
 Bimbo, una banda musical religiosa de Indonesia.
 Bimbo, un personaje animado de los Estudios Fleischer.